ЭКЗ

 ЭКЗ — Электрокабель кольчугинский завод
 Экз. — сокращение от «экземпляр»